Ding steht für:

 Sache, Gegenstand, etwas Unspezifiziertes
 Thing, Gerichtsversammlung freier Männer nach dem alten germanischen Recht
 Ding (Gefäß), chinesischer Kultgegenstand
 die deutsche Übersetzung des philosophischen Grundbegriffes Res
 Ding an sich, philosophischer Begriff von Kant
 objektorientierte Demokratie, philosophischer Begriff von Bruno Latour
 Ding (Lied), ein Song der Berliner Reggae/Dancehall-Gruppe Seeed
 ein digitales Wörterbuch, Ding: Dictionary Lookup, auch Dictionary Nice Grep. Siehe Ding: Dictionary Lookup
 Ding (Porzellan), Sorte chinesischen Porzellans
 Ding (Familienname), Familiennamen
 Ding (Sprache), Bantusprache
 Ding, ein früherer Kreis in der chinesischen Provinz Hebei, heute Dingzhou

DING steht für:

 Donau-Iller-Nahverkehrsverbund

Das Ding steht für:

 Dasding, das Jugend-Radioprogramm des Südwestrundfunks
 Das Ding (Liederbuch), Liederbuch für Gitarrenspieler
 Das Ding aus einer anderen Welt (1951), Kinofilm von Christian Nyby und Howard Hawks
 Das Ding aus einer anderen Welt (1982), Kinofilm (Remake) von John Carpenter
 Das Ding (2011), Kinofilm, Prequel zu den Filmen von 1951 und 1982 von Matthijs van Heijningen Jr.
 Das Ding aus dem Sumpf, Kinofilm von Wes Craven aus dem Jahr 1982
 Das Ding (Film), ZDF-Zweiteiler aus dem Jahr 1978
 Benjamin (Ben) Grimm, genannt „The Thing“ (Das Ding), steiniges Monster aus der Marvel-Welt (siehe Die Fantastischen Vier (Comic))
 Das Ding (Band), Deutsche Pop-Punk-Band
 Das Ding (Abhörgerät), sowjetisches Abhörgerät
 einen Vortrag von Martin Heidegger

Siehe auch:

 Museum der Dinge in Berlin, Museum für industriell erzeugte Produkte der Dinglichen Umwelt des Menschen
 Das Millionending, Filmkomödie
 Ding Dong, Begriffsklärung
 Dink
 Dinç, Begriffsklärung
 Unser Ding
 Dhing
 Ting

Abkürzung